Die Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und vereinigt 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Douai.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Douaisis
Département Nord
Gegründet 2014